

Geografia 
 Wolfe Island isola dell'Ontario
 Wolf Island area non incorporata del Missouri

Letteratura
 Wolf Island romanzo scritto da Darren Shan